Manlio Scopigno – allenatore di calcio
Manlio Scopigno – generale dell'Esercito Italiano
Stadio Manlio Scopigno – stadio di calcio di Rieti